Drawsko (gemeente)
 Drawsko (Groot-Polen)
 Drawsko Pomorskie (gemeente)